George Alfred Lloyd (1815–1897) – australijski polityk
 George Lloyd, 1. baron Lloyd (1879–1941) – angielski polityk
 George Lloyd (1892–1967) – amerykański aktor